Би́тва при Тезерзе́те — вооружённый конфликт, произошедший 22 июня 2007 года близ базы Тезерзет в регионе Агадес Республики Нигер между силами Нигера и Нигерского движения за справедливость в ходе .

Предыстория

Прошлые восстания 

В результате восстания туарегов 1990—1995 годов между правительством Нигера и нигерийскими повстанцами было заключено перемирие, по условиям которого под контроль повстанцев передавались многочисленные минеральные богатства страны, однако повстанцы утверждали, что данное требование не было выполнено.

Последние группы повстанцев подписали мирные соглашения в 1998 году. В результате достижения мира, однако, многие туареги были депортированы из страны: как боевики, так и мирные жители. Некоторые представители туарегов, сумевшие занять государственные должности, были арестованы, как, например, министр туризма Нигера Рисса Аг Була. Подобное обращение с туарегами вызвало недовольство у последних, что привело к вооружённым столкновениям.

Восстание 2007—2009 годов 
К лету 2007 года, однако, информации о вооружённых столкновениях с участием повстанцев-туарегов было немного. Правительство Нигера заявило, что нападения организуются бандами преступников, занимающихся продажей наркотических веществ, а также предположило, что столкновения могут финансироваться иностранными государствами или корпорациями, в частности, французской горнодобывающей компанией «Areva». Три нигерийские газеты предположили, что за нападениями может стоять правительство Ливии, однако та, в свою очередь, пригрозила им судебным иском.

В свою очередь, Нигерское движение за справедливость изображали свою деятельность как направленную на всех жителей страны, а не только на туарегов, несмотря на то, что именно последние являлись организаторами восстания. 21 декабря 2007 года политический секретарь движения, Ахмед Аколи Аколи среди требований повстанцев выделил децентрализацию власти, «этнический баланс», прозрачность в добыче ресурсов на севере страны, набор военных из туарегского населения и другие.

Ход битвы 
22 июня 2007 года около сотни Нигерийского движения за справедливость атаковали военную базу Тезерзет, расположенную у подножья горы Тамгак, в регионе Агадес. На территории Тезерзета находилось 87 солдат правительства Нигера. Между сторонами завязался бой.

Причины 
По словам членов движения, нападение было совершено в ответ на заявление президента Нигера Мамаду Танджа, в котором он отрицал происходящее восстание и приписывал нападения, совершённые движением, бандам преступников. Также, поводом для битвы стало обнаружение трёх стариков-туарегов, убитых нигерийскими военными.

Потери 
Потери повстанцев неизвестны, в то время как правительственные войска потеряли 15 солдат убитыми, 72 взяты в плен (из них 43 были ранены). Международный комитет Красного Креста ведёт переговоры с Нигерийским движением за справедливость об освобождении пленных.

Примечания 

Сражения
Сражения XXI века